Водоэмульсионные краски — разновидность красящих материалов, относящихся к водно-дисперсионным краскам. Представляют собой эмульсию, полученную из воды, пигментов и мельчайших частичек полимеров, выступающих в качестве основы, пребывающих в водной среде во взвешенном состоянии, при этом частицы эмульсии не растворены.

Свойства: легко поддаются колорированию

обладают фунгицидными свойствами, защищают от избыточной влажности, ультрафиолетового излучения, быстрое засыхание, отсутствие запаха.

Применяется в общественных помещениях, вроде спортзала или бассейна. Чаще всего наносится на стекло, бетон или дерево. 

Её предшественниками являются: яичная темпера, желтковая темпера, казеиново-масляная темпера.

Для получения различных свойств используют 

Виды Эмульсий

"Масло в воде"
"Вода в масле"

Разновидности 
Свойства водоэмульсионных красок зависят от связующего компонента. Краски такого типа легко смываются мыльным раствором, хорошо накладываются на любую поверхность кроме тех, которые были ранее окрашены глянцевой краской.

Водоэмульсионная краска на основе ПВА имеет низкую сопротивляемость к влаге. В основном применяется для покраски потолков и стен в сухих помещениях.

Водно-дисперсионные краски на основе полиакрилатов называют акриловыми и применяют в текстильной промышленности для печати на одежде, живописи и строительстве.

См. также 
 Масляные лаки
 Акриловые краски

Краски
Материалы
Строительные материалы
Покраска